Пятницкая башня:

 Пятницкие ворота (Коломна) — проездная башня Коломенского кремля.
 Пятницкие водяные ворота Смоленской крепости.
 Пятницкая башня (Сергиев посад) — башня крепостной стены Троице-Сергиевой лавры.